Selah steht für:
 Selah (Washington), Stadt im Yakima County im US-Bundesstaat Washington
 Selah (Band), US-amerikanische Musikgruppe

Siehe auch:
 Sela (Tonzeichen)